Perschling steht für:

 Perschling, Gemeinde in Niederösterreich (bis 2015: Weißenkirchen an der Perschling)
 Perschling (Katastralgemeinde), Dorf und Katastralgemeinde dieser Gemeinde
 Perschling (Fluss), Nebenfluss der Donau in Niederösterreich
 Perschling (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft von Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich